Această pagină reprezintă lista episoadelor a serialului de animație The Looney Tunes Show, care a fost difuzat pe Cartoon Network.

Episoade

Referințe și note

Looney Tunes
The Looney Tunes Show